Наталка Полтавка — п'єса Івана Котляревського (1819).
 Наталка Полтавка — опера Миколи Лисенка (1889).
 Наталка Полтавка — творчий псевдонім письменниці Надії Кибальчич.

 «Наталка Полтавка» — фільм-запис московського продюсера Олександра Дранкова вистави зроблений під час гастролей в Санкт-Петербурзі українських труп Миколи Садовського і Н. Кучеренко (1909).
 «Наталка Полтавка» — фільм-запис режисера Данила Сахненка вистави Київського театру Миколи Садовського поставленої у 1911 році у Катеринославі театральним режисером Миколою Садовським (1911).
 «Наталка Полтавка» — фільм режисера Івана Кавалерідзе (1936).
 «Наталка Полтавка» — фільм режисера Василя Авраменка (1937).
 «Наталка Полтавка» — фільм режисера Родіона Єфименка (1978).
 «Наталка Полтавка» — фільм-запис вистави Тернопільського обласного музично-драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка театрального режисера Анатолія Бобровського (1988).

Джерела 
  Котляревський Іван Петрович —